Ballumerbocht (buurtschap), een buurtschap op het Nederlandse Waddeneiland Ameland
 Ballumerbocht (water), een baai in de Waddenzee bij het eiland Ameland